Die Liste englischer Metalbands zählt namhafte englische Musikgruppen aus dem Genre Metal auf. Hard-Rock-Bands werden nur in die Liste aufgenommen, insofern sie auch Metal spielen. Zur Aufnahme in die Liste muss Wikipediarelevanz vorhanden sein.

Liste 

!Metal
!Englische
Bands, Englische Metal
Liste (Musikgruppen)